Ersbach ist ein geographischer Name:

 Ersbach, Ort der Gemeinde Reichshof im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Ersbach (Steinagger), rechter Zufluss der Steinagger bei Mittelagger, Gemeinde Reichshof, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Ersbach (Stürzelbach), rechter Zufluss des Stürzelbachs (zur Rems) nahe Essingen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Ernsbach
 Erzbach